Zimnawodda ist ein deutscher Ortsname:
 Zimnawodda, ab 1893 Kaltenborn, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit: Zimna Woda (Nidzica) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Zimnawodda, ab 1933 Hirschthal, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Zimna Woda (Dźwierzuty) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen